Lađevci je lahko:
 Lađevci, Bosna in Hercegovina
 Lađevci, Hrvaška
 Lađevci, Srbija